Безіменна — річка в Україні й Білорусі, у Овруцькому й Єльському районах Житомирської й Гомельської областей. Права притока Жолоні, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки 16 км, похил річки 1,0  м/км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 15,73 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,02, площа басейну водозбору 60,8  км². Формується багатьма безіменними струмками, загатами та повністю каналізована.

Розташування 
Бере початок на північно-західній стороні від села Прилуки білі заказників Товкачове та Коморище. Тече переважно на північний схід через Піщаницю і на південно-східній стороні від Бякі впадає у річку Жолонь, праву притоку Прип'яті.

Цікавий факт 
 Річка протікає болотистою місциною через урочище Тонку.

Примітки

Джерела 
 «Каталог річок України» . — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 85. — (№ 1386).
Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Олевського району
Річки Білорусі
Річки Гомельської області
Єльський район
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви